Зильц (нем. Silz) — название нескольких населённых пунктов.

 Зильц (Мекленбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Зильц (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Зильц (Тироль) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.